Världsmästerskap 2002 kan avse:

Formel 1-VM 2002
Roadracing-VM 2002
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2002
Världsmästerskapet i fotboll 2002
Världsmästerskapet i basket för herrar 2002
Världsmästerskapet i basket för damer 2002
Världsmästerskapen i kortbanesimning 2002
Världsmästerskapen i konståkning 2002
Världsmästerskapen i skidorientering 2002
Världsmästerskapen i skidflygning 2002
Världsmästerskapen i skidskytte 2002
Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2002
Världsmästerskapet i landhockey för herrar 2002
Världsmästerskapet i landhockey för damer 2002
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 2002
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 2002

Se även
VM 2002: Svenska officiella vinnarplattan